Handels- og Landbrugsbanken er navnet på flere danske banker:

 Handels- og Landbrugsbanken i Hjørring, senere Vendsyssel Bank
 Handels- og Landbrugsbanken i Silkeborg
 Handels- og Landbrugsbanken i Slagelse
 Handels- og Landbrugsbanken i Svendborg
 Handels- og Landbrugsbanken i Thisted
 Grenaa Handels- og Landbrugsbank
 Jydsk Handels- og Landbrugsbank
 Lollands Handels- og Landbrugsbank, nu Lollands Bank
 Haandværker-, Handels- og Landbrugsbanken (i Næstved), senere Max Bank